Охуелос де Халиско има више значења:

 Општина Охуелос де Халиско (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Охуелос де Халиско (Охуелос де Халиско, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику